Владислав Викторович Бухарев (; ) — украинский общественно-политический и государственный деятель. Народный депутат Украины VIII созыва. Воинское звание — генерал-полковник (6.11.2019). Специальное звание — генерал-лейтенант налоговой милиции.

Председатель Службы внешней разведки Украины (11 июня — 11 сентября 2019 года). Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября — 8 ноября 2019 года). Член СНБО (с 15 июля 2019).

Образование 
В 1992 году закончил Киевское высшее военное инженерное училище связи (квалификация — инженер-связист). Институт подготовки кадров Службы безопасности Украины — 1994 год, Сумской государственный университет (квалификация — юрист) — 2018 год. Кандидат юридических наук

Трудовая деятельность 

 Сентябрь 1986 — август 1987 — студент Одесского электротехнического института связи им. Попова;
 Август 1987 — июнь 1992 — курсант Киевского высшего военного инженерного училища связи, служба в Вооружённых Силах.
 Июнь 1992 — декабрь 2007 — служба в органах Службы безопасности Украины на оперативных и руководящих должностях.
 Декабрь 2007 — март 2010 — первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины — начальник налоговой милиции.
 Март 2010 — март 2014 — пенсионер органов СБУ.
 Март 2014 — июль 2014 работает в Службе безопасности Украины на должности Первого заместителя Председателя СБУ — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

 Июль 2014 — октябрь 2014 — офицер по особым поручениям Председателя Службы безопасности Украины.
 С ноября 2014 народный депутат Верховной Рады Украины. Избран по одномандатному 162 избирательному округу. Беспартийный. Член фракции «Батькивщина». Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Председатель подкомитета по вопросам борьбы с организованной преступностью Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
 25 декабря 2018 года включён в санкционный список России.

Семья 
Жена: Бухарева (Коротеева) Елена Александровна.

Дети: Алексей, Юлия.

Награды 
 Орден «За заслуги» III и II степеней , 
 Почётная грамота Верховной Рады Украины, 
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины, 

почётный знак Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией «Честь, Мужество, Закон», 

нагрудный знак «Почётная звезда Службы безопасности Украины», 

почётный знак Службы безопасности Украины, 

диплом отличия Управления борьбы с наркотиками (ДЕА) Министерства юстиции США, 

медаль ФСБ России «За боевое содружество» , 

отличие Службы безопасности Украины — нагрудный знак «Крест Доблести» II и I степеней, 

отличие Службы безопасности Украина — нагрудный знак «За борьбу с коррупцией и организованной преступностью», другие ведомственные отличия Службы безопасности Украины и государственных органов власти. 
Почётный гражданин города Лебедин .

Примечания

Ссылки 

 Главный разведчик Зеленского: медаль ФСБ, концерты «Квартала» и миллионные подарки // Украинская правда, 11 июня 2019 
 Верховная Рада Украины 

Сотрудники Службы безопасности Украины
Руководители Службы внешней разведки Украины
Члены СНБО Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Награждённые Почётной грамотой Верховной рады Украины
Награждённые Почётной грамотой Кабинета Министров Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Почётные граждане Лебедина
Выпускники Одесской национальной академии связи имени А. С. Попова
Члены «Батькивщины»